Hohenfels puede hacer referencia a varios municipios alemanes:
Hohenfels, municipio del estado de Baden-Wurtemberg.
Hohenfels, municipio del estado de Baviera.